Cunha kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cunha (ort), São Paulo, 
 Cunha (kommun), São Paulo,

Portugal 

 Cunha (freguesia i Portugal, Braga), 
 Cunha (freguesia i Portugal, Viana do Castelo), Paredes de Coura, 
 Cunha (freguesia i Portugal, Viseu), Sernancelhe, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar